Moussa N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Moussa N’Diaye (Fußballspieler, 1979) (* 1979), senegalesischer Fußballspieler
 Moussa N’Diaye (Fußballspieler, 2002) (* 2002), senegalesischer Fußballspieler